Plaza de la República puede referirse a:

 Platz der Republik de Berlín

 Plaza de la República (Ereván)

 Plaza de la República (Buenos Aires)

 Plaza de la República (Río de Janeiro)
 Plaza de la República (São Paulo)

 Plaza de la República (Valdivia)

 Plaza de la República (Liubliana)

 Plaza de la República (Barcelona)

 Plaza de la República (París)

 Plaza de la República (Roma)
 Plaza de la República (Florencia)

 Plaza de la República (La Valeta)

 Plaza de la República (Ciudad de México)

 Plaza de la República (Podgorica)

 Plaza de la República (Managua)

 
 Plaza de la República (Praga)

 Plaza de la República (Belgrado)

 Plaza de la República (Maracaibo)